Donato Placido (né le  à Ascoli Satriano) est un écrivain, poète, dramaturge et acteur italien.

Biographie 

Donato Placido est actif au cinéma et à la télévision. Il est le frère de Michele Placido. Il a eu un rôle dans le film Caligula de Tinto Brass.

Œuvres

Filmographie partielle

Au cinéma 

 2020 : Gli infedeli de Stefano Mordini

Liens externes 
 
 
 

Écrivain italien du XXe siècle
Écrivain italien du XXIe siècle
Dramaturge italien du XXe siècle
Dramaturge italien du XXIe siècle
Poète italien
Acteur italien de cinéma
Acteur italien de télévision
Acteur italien de théâtre
Naissance en septembre 1945
Naissance à Ascoli Satriano